Mönchemühle bezeichnet:

 die Mönchemühle Blankenburg
 die Mönchemühle Höxter